Баллыкая:

 Баллыкая — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Баллыкая — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Ашагы Баллыкая — село в Гёранбойском районе Азербайджана.
 Юхары Баллыкая — село в Гёранбойском районе Азербайджана.